Гексахлоростаннаты — неорганические соединения, соли гексахлороловянной кислоты.

Получение 

 Взаимодействие гексахлооловянной кислоты с щелочами:

 Взаимодействие хлорида олова с хлоридами щелочных металлов:

Физические свойства 

Гексахлоростаннаты щелочных металлов образуют бесцветные кристаллы, устойчивы в сухом воздухе, многие образуют кристаллогидраты.
Разлагаются при температуре более 600°С.
Изоморфны соответствующим гексахлороплатинатам.

Некоторые представители 

 (NH)[SnCl] — гексахлоростаннат аммония, соль Пинка, кубические кристаллы, плотность 2,51 г/см³, используется как протрава в текстильном производстве.

 Na[SnCl]•6HO — гексахлоростаннат натрия, кубические кристаллы, гидролизуются водой.

 K[SnCl] — гексахлоростаннат калия, кубические кристаллы, плотность 2,70 г/см³.

 Rb[SnCl] — гексахлоростаннат рубидия, кубические кристаллы.

 Cs[SnCl] — гексахлоростаннат цезия, кубические кристаллы, плотность 3,33 г/см³, плохо растворяются в воде и концентрированной соляной кислоте.

 Известны гексахлоростаннаты с общей формулой M[SnCl]•6HO, где M = Mn, Co, Ni.

Литература